De Rally van Zweden 2014, formeel 62nd Rally Sweden, was de 62e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 521e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
In Zweden was het Jari-Matti Latvala die naar zijn tweede zege voor het team van Volkswagen greep en hij nam daarmee de leiding in het kampioenschap over van teamgenoot Sébastien Ogier. De regerend winnaar van het evenement leidde in eerste instantie, maar een verlies aan concentratie zag hem op de openingsproef van de tweede etappe in een sneeuwbank terecht komen en door daarin lang vast te blijven zitten veel tijd verliezen. Teruggevallen tot ver buiten de top tien, wist hij in het klassement nog wel te klimmen tot een uiteindelijke zesde plaats. Desondanks behaalde Volkswagen een top twee finish, met Andreas Mikkelsen die naar zijn eerste WK podium resultaat toe reed. Hij hield Citroën's Mads Østberg net achter zich, die het podium compleet zou maken met een derde stek.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 15,87 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden